Поняття «Словники України» може означати:
 Серія «Словники України» — книжкова серія.
 «Словники України» — проект в рамках Державної програми розвитку Національної словникової бази.
 «Словники України» — комп'ютерна програма, що включає інформацію щодо словозміни, синонімії та фразеології українських слів.
 Словники України on-line — онлайн-версія програми «Словники України».

Див. також 
 Список словників української мови